Михаил Венгеров:
 Венгеров, Михаил Леонидович (род. 1972) — российский музыкант, участник диджей-дуэта Vengerov & Fedoroff.
 Венгеров, Михаил Трофимович (1888—1919) — герой Гражданской войны, в честь которого село Спасское переименовано в Венгерово.